Pojem Japonské letectvo může označovat různé vzdušné síly:
 Japonské vzdušné síly sebeobrany, leteckou složku sil sebeobrany současného Japonska;

anebo některou z následujících složek ozbrojených sil Japonského císařství, existujících do roku 1945:

 Japonské císařské armádní letectvo, vzdušné síly Japonské císařské armády,
 Japonské císařské námořní letectvo, vzdušné síly  Japonského císařského námořnictva.